Miejscowości w USA:
 Sumner – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Worth
 Sumner – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Lawrence
 Sumner – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Sumner – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Sumner – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Tallahatchie
 Sumner – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Sumner – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dawson
 Sumner – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
 Sumner – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
 Sumner – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Sumner – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Sumner (ang. Sumner Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Sumner (ang. Sumner Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Sumner (ang. Sumner Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Sumner (ang. Sumner Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Sumner (ang. Sumner Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sumner (ang. Sumner County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Sumner (ang. Sumner County) – w stanie Tennessee
Osoby
 Charles Sumner
 James Sumner
 William Graham Sumner